Stockmühle bezeichnet

 allgemein einen Mühlentyp mit einem horizontalen Wasserrad, siehe Horizontalrad-Wassermühle

Speziell verschiedene Orte, die nach ehemaligen Standorten von Stockmühlen benannt sind:
 Stockmühle (Bad Kötzting), Ortsteil der Stadt Bad Kötzting, Landkreis Cham, Bayern
 Stockmühle (Creußen), Ortsteil der Stadt Creußen, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Stockmühle (Parkstetten), Ortsteil der Gemeinde Parkstetten, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Stockmühle (Schenkenzell), Ortsteil der Gemeinde Schenkenzell, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Stockmühle (Westhausen), Ortsteil der Gemeinde Westhausen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Stockmühle (Gemeinde Bad Großpertholz), Ortsteil in Bad Großpertholz, Bezirk Gmünd, Niederösterreich

 eine ehemalige Mühle in Sulgenbach (Berner Quartier), Bern

 den Stausee Stockmühle im Flusssystem Jagst bei Lippach, Ostalbkreis, Baden-Württemberg